

Февраль 
 24 февраля — Этельберт I, король Кента (591—616), святой.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Гульвен Леонский, святой епископ Леонский.
 Гундоальд, герцог Асти (ок. 589—616).
 Махендраварман, правитель мон-кхмерского государства Ченла (598—610).
 Саберт, король Эссекса (604—616).
 Хацон, вождь драговитов, командовавший войском, осаждавшим Салоники в 616 году.
 Элфин ап Оуэн, король Регеда (597—616).
 Этельфрит, король Дейры (593/604—616), король Берниции (593—616) и король Нортумбрии (593/604—616).

0616
Умершие в 616 году